Het landskampioenschap in het Nederlands dameshockey in het seizoen 1969/70 werd beslist via de kampioenscompetitie met Oranje Zwart als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), Oranje Zwart (Zuid), HMC (Noord) en Union (Oost).

Eindstanden

Legenda

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1969/70

Hockey in 1969
Hockey in 1970
 1969/70